Легенда́ріум, або легенда́рій (), — літературна колекція легенд.

Спочатку в середньовічній латині цим терміном позначали тексти легенд про життя святих. Збереженим прикладом того часу є «Легендаріум Анжу», датований XIV століттям.

Відповідно до Оксфордського словника англійської мови, синонімом легендаріуму є слово «legendary», датоване 1513 роком. Прикладом такої форми назви є середньоанглійське South English Legendary.

У наші дні термін «legendary» () частіше використовується як прикметник, ніж іменник. Форма «легендаріум» досі використовується в декількох європейських мовах; проте вона була рідкісним гостем в англійській мові, коли Толкін використовував «легендаріум» для позначення деяких своїх вигаданих писань про Середзем'я.

Відомі легендаріуми 
 Легендаріум Толкіна
 Легендаріум Анжу

Примітки 

Літературні поняття